Opsada Malte (1429.), maurska opsaDA
 Opsada Malte (1565.), otomanska opsada
 Opsada Malte (roman), roman Sir Waltera Scotta iz 1832.
 Opsada Malte (1798. - 1800.), britansko-malteška opsada Francuza
 Opsada Malte (2. svjetski rat), opsada Sila osovine